Hardwick ist

Ortsbezeichnung:

in Großbritannien:
 Hardwick (Buckinghamshire)
 Hardwick (Cambridgeshire)
 Hardwick (County Durham)
 Hardwick (Lincolnshire)
 Hardwick (Norfolk)
 Hardwick (Northamptonshire)

in den USA:
 Hardwick (Georgia)
 Hardwick (Kalifornien)
 Hardwick (Massachusetts)
 Hardwick (Minnesota)
 Hardwick (New Jersey)
 Hardwick (Vermont)

Familienname:

 Bess of Hardwick (1527–1608), englische Adlige
 Billy Hardwick († 2013), US-amerikanischer Profi-Bowler
 Chris Hardwick (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler und Komiker
 Christopher Hardwick (* 1947), australischer Badmintonspieler
 Derek Hardwick (1921–1987), englischer Tennisfunktionär
 Elizabeth Hardwick (1916–2007), US-amerikanische Schriftstellerin
 George Hardwick (1920–2004), englischer Fußballspieler und Trainer
 Harold Hardwick (1888–1959), australischer Schwimmer, Boxer und Rugby-Union-Spieler
 Herbert Hardwick (1914–1966), puerto-ricanischer Boxer im Weltergewicht
 Joseph Hardwick Pemberton (1852–1926), englischer Rosenzüchter
 Mary Hardwick (1913–2001), britische Tennisspielerin
 Omari Hardwick (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler
 Otto Hardwick, genannt Toby, (1904–1970), Saxophonist

 William G. Hardwick (1910–1993), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Hardwick Hall, englisches Landschloss im Tudorstil
 Hardwick-Wollfledermaus

Siehe auch:
 Hardwicke
 Hardwick and Woodbury Railroad
 Hartwick